Thonhof ist der Ortsname von

 Thonhof (Hilgertshausen-Tandern), Ortsteil der Gemeinde Hilgertshausen-Tandern, Landkreis Dachau, Bayern
 Thonhof (Windsbach), Ortsteil der Stadt Windsbach, Landkreis Ansbach, Bayern

Siehe auch:
 Tonhof